Nova Šarovka je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sopje, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 274 stanovnika te 78 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji